Иван Ионович Яковлев (1894—1971) — организатор судостроительной промышленности, ректор Ленинградского кораблестроительного института (1933—1941).

Биография 
Родился в деревне Систа Ораниенбаумского района Ленинградской области в семье рыбака. Служил матросом Балтийского флота, принимал участие в революционных боях, в снабжении Петрограда продовольствием и топливом, а позже — в восстановлении отечественного торгового флота.

В 1929 году начал учёбу в Ленинградской промышленной академии, после окончания которой был направлен в объединение «Союзверфь» на должность начальника планового отдела.

В 1933 году И. И. Яковлев был назначен директором Ленинградского кораблестроительного института. Проявил организаторские способности в период становления вуза.

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт Великой Отечественной войны. В начале июля 1941 года прибыл в Мурманск, воевал в составе 12-й бригады морской пехоты Северного флота.

Закончил войну в звании майора. В 1946 году демобилизовался и поселился в Риге, работал в Министерстве коммунального хозяйства.

Занимался литературной деятельностью: опубликовал 5 книг, 6 очерков, 80 статей в газетах и журналах, посвящённых судостроительной тематике. Широкую известность получила монография И. И. Яковлева «Корабли и верфи», в которой в форме очерков рассказывается об основных этапах развития отечественного судостроения со времён Киевской Руси до советских времён.

Награды 
Награждён орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг».

Публикации 
 Корабли и верфи : рассказы / И. И. Яковлев. — 2-е изд. — Л. : Судостроение, 1973. — 360 с.
 Яковлев И. И. Цены и сроки постройки кораблей в капиталистических странах. — Л.: Судпромгиз, 1941.

Примечания 

Кораблестроители СССР